Алексей Павлович Юдаков (24.03.1911 — 19.03.1977) — советский военачальник, военный лётчик, участник Боев на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, командир истребительных авиационных соединений ВВС РККА, генерал-майор авиации (11.05.1949).

Биография 
Алексей Павлович Юдаков родился 24 марта 1911 года в селе Тростянка Бузулукского уезда (ныне в Богатовский район) Самарской губернии (ныне Самарская область). Русский.

В Красной армии с мая 1932 года. Окончил 3-ю военную школу летчиков и летнабов в городе Оренбург в 1933 году, курсы командиров звеньев при 1-й военной школе пилотов имени А. Ф. Мясникова в 1934 году, 1 курс командного факультета Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной армии в Монино в 1941 году, авиационный факультет Высшей военной академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова в 1951 году.

А. П. Юдаков в мае 1932 года был призван в РККА и направлен на учёбу в 3-ю военную школу летчиков и летнабов имени К. Е. Ворошилова. По её окончании в январе 1933 г. его командировали на курсы командиров звеньев при 1-й военной школе пилотов имени А. Ф. Мясникова. По завершении обучения в июле 1934 года назначен в 6-ю истребительную авиаэскадрилью ВВС Белорусского военного округа, где занимал должности командира звена и авиаотряда. В апреле 1938 года переведен командиром авиаэскадрильи в 20-й истребительный авиаполк
ВВС Белорусского военного округа. В августе 1938 года капитан А. П. Юдаков был откомандирован командиром авиаэскадрильи в Монгольскую Народную Республику. В этой должности участвовал в боях на реке Халхин-Гол, за что был награждён орденом Красного Знамени. С ноября 1939 года вступил в командование 13-м истребительным авиаполком ВВС Забайкальского военного округа. С октября 1940 года зачислен слушателем в Военную академию командного и штурманского состава ВВС Красной армии.

В начале Великой Отечественной войны майор А. П. Юдаков в июле 1941 года с 1-го курса академии назначен командиром 29-го истребительного авиаполка, входившего в состав 31-й смешанной авиационной дивизии Резервного фронта.

Полк под командованием подполковника А. П. Юдакова 6 декабря 1941 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм в оборонительных сражениях под Москвой приказом НКО СССР № 347 от 06.12.1941 г. преобразован в 1-й гвардейский истребительный авиационный полк. С ноября 1942 года полковник А. П. Юдаков исполнял должность начальника 4-го отдела Управления формирования и боевой подготовки ВВС Красной армии. С 3 июня 1944 года и до конца войны командовал 302-й истребительной авиадивизией в составе 3-го гвардейского истребительного авиакорпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта.

В июне — июле 1944 года части дивизии участвовали в наступлении войск фронта в Бессарабии, обеспечивали боевые действия наземных войск и подвижных механизированных групп при форсировании реки Прут и освобождении города Яссы, штурмовыми действиями наносили удары по аэродромам Яссы, Васлуй, Хуши, Кишинёв. За успешные боевые действия в июле 1944 года дивизия была преобразована в 14-ю гвардейскую. В августе в ходе Ясско-Кишинёвской наступательной операции части дивизии обеспечивали ввод в прорыв и действия в оперативной глубине 6-й гвардейской танковой армии вплоть до выхода наступающих частей и соединений в Трансильванию и Венгрию. За успешные боевые действия в Ясско-Кишинёвской наступательной операции дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени. С октября 1944 года части дивизии участвовали в Дебреценской и Будапештской наступательных операциях, в ходе которых обеспечивали боевые действия 6-й гвардейской танковой, 46-й, 7-й гвардейской армий и 1-й конно-механизированной группы. За успешные боевые действия в Дебреценской наступательной операции дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Полкам дивизии были присвоены почетные наименования: 179-му гвардейскому истребительному авиационному полку — «Трансильванский», 177-му гвардейскому истребительному авиационному полку — «Дебреценский», а 178-й гвардейский истребительный авиационный полк награждён орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. За успешные боевые действия в Будапештской наступательной операции дивизии присвоено почетное наименование «Будапештская».

В марте-мае 1945 года части дивизии участвовали в Венской и Братиславско-Брновской наступательных операциях. В ходе их они обеспечивали наступление наземных войск, механизированных и танковых соединений фронта, осуществляли прикрытие переправ через реки Дунай и Грон, сопровождали бомбардировщики при нанесении бомбовых ударов по военным объектам противника в городах Вена и Братислава. За успешные боевые действия в этих операциях части дивизии были награждены: 177-й и 179-й гвардейские истребительные авиаполки орденом Суворова 3-й степени, 178-й гвардейский истребительный авиаполк — орденом Красного Знамени.

После войны полковник А. П. Юдаков продолжал командовать этой дивизией. С декабря 1946 года командовал 6-м гвардейским истребительным авиакорпусом в составе 2-й воздушной армии. В конце февраля 1947 года корпус был расформирован, а полковник А. П. Юдаков назначен командиром 14-го истребительного авиакорпуса 1-й воздушной армии в Белорусском военном округе. С декабря 1949 года находился на учёбе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова.

По окончании Высшей военной академии в декабре 1951 года генерал-майор авиации Юдаков был назначен уполномоченным Военного министерства СССР по организации воздушной обороны государственных границ в Польше. Польше. С июля
1954 года исполнял должность заместителя командующего по ПВО 24-й воздушной армии в Группе советских войск в Германии, с апреля 1957 года — заместитель командующего по боевой подготовке и начальника отдела боевой подготовки и вузов 69-й воздушной армии в Киеве. С августа 1961 года состоял в распоряжении Главкома ВВС. В декабре 1961 года уволен в запас.

Награды 
 Орден Ленина (22.11.1941)
 Ордена Красного Знамени (17.11.1939)
 Орден Красного Знамени (02.11.1941)
 Орден Красного Знамени (24.09.1944)
 Орден Красного Знамени (03.11.1953)
 Орден Богдана Хмельницкого II степени (28.04.1945)
 Орден Красной Звезды (06.11.1947)
 Медаль За боевые заслуги (03.11.1944)
 Медаль За оборону Москвы (19.06.1944)
 Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (09.05.1945)
 Медаль За взятие Будапешта (09.05.1945)
 Медаль За взятие Вены (09.06.1945)
Иностранные награды:
 Орден Тудора Владимиреску (Румыния);
 Орден Заслуг (Венгрия);

Медали Украинской ССР:
 Медаль В память «30-летия Освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков»;
 Медаль В память «30-летия Освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков».

См. также 
 13-й истребительный авиационный полк
 29-й истребительный авиационный полк
 1-й гвардейский  истребительный авиационный полк
 302-я истребительная авиационная дивизия
 14-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 6-й гвардейский истребительный авиационный корпус
 14-й истребительный авиационный корпус

Примечания

Литература

Ссылки 
 Юдаков Алексей Павлович. Книга памяти. Информационный Сайт села Богатое Самарской области.
 Награды героя. Сайт «Память народа»
 Юдаков Алексей Павлович. Сайт «Сталинский сокол»

Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Москву
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)